

Geografia 
 Abellar (Montoliu de Lleida), entitat de població de Montoliu de Lleida
 Font de l'Abellar, font a Monistrol de Calders
 Sot de l'Abellar o Racó de l'Abellar, vall a Monistrol de Calders
 Mas Abellar o Mas Vaià, masia de Sant Boi de Lluçanès

Persones 
 Bernat Abellar ( - Santes Creus, 1466), abat del Monestir de Santes Creus

 Vegeu també el parònim Abellà